Francisco José Miró Quesada Rada (Lima, 25 de enero de 1948) es un politólogo, jurista, catedrático, escritor y periodista. Se desempeñó como editor del diario El Comercio de Lima. Es docente y asesor universitario. A fines de septiembre de 2008 asumió la dirección periodística de El Comercio, cargo que ejerce hasta fines de septiembre de 2013.

Biografía 
Hijo del filósofo y periodista Francisco Miró-Quesada Cantuarias y de Doris Rada Jordán.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Santa María Marianistas de la ciudad de Lima.

En 1967 su padre fue nombrado Embajador del Perú en Francia. Francisco se trasladó a la comuna de Besanzón para aprender francés.

Ingresó a la Universidad de Deusto para estudiar Derecho.

De regreso en Perú, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la cual obtuvo el título de Abogado (1978). Estudió también un Doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Vida académica 

Miró Quesada Rada comenzó su docencia universitaria en 1978 y desde entonces ha compartido su carrera periodística con la enseñanza superior.

Fue profesor de Introducción a la Ciencia Política en el Instituto Superior Voltaire y catedrático de Ciencia Política en la Universidad San Martín de Porres, Universidad de San Marcos, Universidad de Lima, Universidad Ricardo Palma y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la República Argentina.

Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico de número de la Academia Peruana de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

Director del Instituto Superior de Ciencia Política y Ciencias Sociales Voltaire desde 1992, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2001, y director de la Escuela de Ciencia Política en la misma universidad entre el año 2004 y mediados del 2005.

Ejerció el cargo de Rector de la Universidad César Vallejo (Perú), al que renunció en 2016.

Cargos desempeñados 

Fue subdirector del diario El Comercio de Lima entre 1986 y 1999 y regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 1993 y 1995.

En septiembre de 2005 fue nombrado como embajador del Perú en Francia por el presidente Alejandro Toledo Manrique, dentro de la cuota de embajadores políticos. Ejerció el cargo entre 2005 y julio del 2006.

Obras 

Entre las obras más destacadas se pueden mencionar las siguientes:

 Ciencia Política, actualidad y perspectiva, 1976, Lima.
 Manual de Ciencia Política, 1980, Lima.
 Política y Ciencia Polítíca, 1981, Lima.
 Partidos políticos:Teoría y análisis sistemático, 1984, Lima.
 Ciencia política, manual y antología, 1986.
 Democracia directa y reforma constitucional, 1990, Lima.
 Introducción a la ciencia política, 1994 - 1997 dos volúmenes.
 30 años promoviendo democracia. 1998, Lima.
 Democracia directa, práctica y normatividad, 1999.
 Lucha por la democracia, 1999, Lima.
 Defensa de la democracia contra la dictadura, 2001.
 Economía con rostro humano, 2001, Lima
 Manual de ciencia política, 2004, Lima.
 La democracia hacia el tercer milenio: Perú y América Latina, Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma, Lima, 2005, ISBN 9972-885-86-0.
 Del ágora ateniense al ágora electrónica 2007, Fondo Editorial de la UNMSM, ISBN 9972-46-337-2.
 Reinvención de la democracia, 2011, Lima.

Reconocimientos 
Ha recibido reconocimientos de diversas instituciones tales como:

 Premio Internacional de Periodismo Agustín Edwards McClure, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa en el área de opinión, 1998.
 Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Lima.
 Honoris Causa a la excelencia educativa otorgada por la Asociación Iberoamericana de Universidades.
Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Oficial
Medalla de Honor de la Universidad de La Sorbona
Medalla de la Asamblea Nacional Francesa
Condecoración Democracia y Libertad, Colegio de Periodistas del Perú.
Caballero de la Legión de Honor.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Artículo titulado Revocación y cambio de poder. Revista Peruana de Derecho de Empresa. 2 de marzo de 1997
 Artículo sobre Racismo y xenofobia en Francia. Revista Peruana de Derecho de Empresa. 16.3.1997
 Artículo Democracia solo de nombre. Revista de la Cámara de Comercio de Lima. Enero de 2001
 
 Xenofobia. Atentado contra la migración en España. El Comercio, 28 de enero de 2008
 Mayor participación ciudadana en América Latina. El Comercio. 14 de mayo de 2008
 

Nacidos en Lima
Familia Miró Quesada
Sanmarquinos (siglo XX)
Sanmarquinos (siglo XXI)
Alumnado del Colegio Santa María Marianistas
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Periodistas de Perú
Alumnado de la Universidad de Deusto
Juristas de Perú
Educadores de Perú
Politólogos de Perú
Escritores de Perú
Grandes oficiales de la Orden El Sol del Perú
Regidores de Lima